Николай Опрышко:
 Опрышко, Николай Александрович (1922—2007) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Опрышко, Николай Васильевич (1898—1941) — украинский музыкант, бандурист Киевской капеллы, дирижёр-хормейстер.